Карабулакская — название населенных пунктов, казачьих станиц:

Казахстан 

 Карабулакская — до 1856 г. название села Урджар Урджарского района Восточно-Казахстанской области.
 Карабулакская — до 1920-х г. название села Карабулак Ескельдинского района Алматинской области.

Россия 
 Карабулакская — до 1962 г. название города Карабулак в Ингушетии.